Ericáceas (nome científico: Ericaceae) é uma família de plantas angiospérmicas (plantas com flor - divisão Magnoliophyta), pertencente à ordem Ericales. 

O grupo é constituído por 3995 espécies, classificadas em cerca de 130 gêneros, e inclui, por exemplo, os rododendros, as azáleas, o mirtilo e o medronho. As ericáceas podem ser encontradas em solos de propriedades ácidas, em todos os continentes. No Brasil ocorrem 12 gêneros que englobam 98 espécies, sendo 71 endêmicas e uma das espécies mais comuns Gaylussacia brasiliensis.

Hábito e Distribuição Geográfica 
A Família Ericaceae consiste de plantas perenes, (não perdem as folhas no inverno) que podem ser monoicas (hermafroditas) ou dioicas (plantas masculinas e femininas). Em geral são arbustos, subarbustos ou árvores de pequeno porte, e há também poucas representantes lianas. Podem ser epífitas, hemiepífitas, rupícolas ou terrícolas As espécies dessa família ocupam frequentemente solos ácidos e pântanos secos ou alagados.

Algumas espécies não possuem clorofila, por conta disso realizam interações mutualísticas com fungos do solo, formando micorrizas ou também podem ser micoparasíticas. Mesmo espécies que possuem o pigmento fotossintetizante podem formar micorrizas por ocuparem solos ácidos.

Sua distribuição geográfica se estende por todos os continentes em regiões temperadas e tropicais e estão presentes principalmente em relevos montanhosos. Podem ser consideradas cosmopolitas, presentes na África do Sul, Leste da América do Norte, Leste Asiático e Austrália. No Brasil, as espécies estão distribuídas em maior quantidade nos domínios vegetais da Mata Atlântica e Cerrado, e podem ser encontradas também na Amazônia e Caatinga.

Morfologia 
Pelos e tricomas: pelos simples alternando entre multicelulados e unicelulados, havendo tricomas glandulares.

Folhas: Possuem folhas simples com estípulas próximas às gemas. Podem estar dispostas de forma oposta, alterna espiraladas e torcidas. As lâminas foliares geralmente têm aspecto coriáceo, com venação peninérvea paralela ou palmada. Em espécies parasíticas a lâmina foliar é reduzida.

Flores e Inflorescências: Pode apresentar diversos tipos de inflorescência e também flores solitárias. A geometria das flores é radial (actinomorfas) e ligeiramente bilateral (zigomorfas). Possuem pedicelos e brácteas.

Peças florais: Possuem pétalas e sépalas, classificando-as como diclamídeas, e as mesmas possuem distinção em forma e cor, por isso são classificadas como heteroclamídeas. O cálice (conjunto de sépalas) possui cinco pétalas (variando de dois a sete) e a corola (conjunto de pétalas) possui cinco pétalas (algumas não possuem pétalas e podem variar de duas até sete). As pétalas também podem ser classificadas como gamopétalas pois as mesmas em geral não são livres.

Peças reprodutivas masculinas: Possuem cinco estames maiores e cinco menores, sua inserção geralmente se dá na base das pétalas. As anteras têm deiscência poricida ou longitudinal.

Peças reprodutivas femininas: O número de carpelos varia entre 2 e 10 e em geral estão fusionados, o ovário pode ser súpero ou ínfero com placentação axial (óvulos posicionados no eixo central do carpelo) ou parietal (óvulos posicionados na parede do carpelo). Têm de dois a dez lóculos por carpelo e podem ter um ou mais óvulos por lóculo. Também possuem regiões de produção de néctar ao redor da base ou do ápice do ovário.

Frutos: Geralmente em bagas (mirtilo por exemplo) e também drupas. As sementes são endospérmicas, oleosas e proteicas.

Importância Econômica 
Muitas espécies possuem frutos comestíveis como o mirtilo e também possuem representantes comumente utilizados em ornamentos. A espécie Gaultheria procumbens é utilizada para isolar o composto salicilato de metila.

Filogenia 
Essa Família é considerada um grupo monofilético baseando-se em caracteres morfológicos e também em sequências de RNA ribossomais, indicando fortemente ser um grupo natural.

Subfamílias
Enkianthoideae
Pyroloideae
Monotropoideae
Arbutoideae
Cassiopoideae
Ericoideae
Harrimanelloideae
Styphelioideae
Vaccinioideae

Géneros

Ver também
Grupo de Filogenia das Angiospérmicas

Referências

Ligações externas
 Informação sobre Ericales - Angiosperm Phylogeny Website
 Chave de identificação de famílias de angiospérmicas
 Imagens e descrição de famílias de angiospérmicas - segundo sistema Cronquist

!
Ericales
Famílias de angiospérmicas